Зворник — город в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины
 Зворник — община в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины
 Зворник — субрегион в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины